Broken est un mot qui signifie brisé en anglais. Il est notamment le nom de :

Cinéma

Long métrage 

 The Broken, film britannique d'horreur de Sean Ellis sorti en 2008 ;
 , film de musique de Peter Christopherson sorti en 1993 ;
 , film américain de Jay Hollinsworth sorti en 2005 ;
 , film américain d'Alan White sorti en 2006 ;
 , film britannique de Simon Boyes et Adam Mason sorti en 2006 ;
 , film américain de David DeLeon et Derek Justice sorti en 2007 ;
 , film britannique de Rufus Norris sorti en 2012 ;
 , film nigérian de Bright Wonder Obasi sorti en 2013 ;
 , thriller sud-coréen de Lee Jung-ho sorti en 2014.

Court métrage 

 Broken , court métrage américain de Peter Christopherson sorti en 1992 ;
 Broken, court métrage américain d'Elle Travis sorti en 2000 ;
 Broken, court métrage américain de Patrick Downs sorti en 2002 ;
 Broken, court métrage américain de Lawrence Sykkmon sorti en 2003 ;
 Broken, court métrage américain de Paco Farias sorti en 2004 ;
 Broken, court métrage américain de Kimberly Pettit sorti en 2004 ;
 Broken, court métrage américain de Doug Conant sorti en 2005 ;
 Broken, court métrage américain d'Alex Ferrari sorti en 2005 ;
 Broken, court métrage britannique de Vicki Psarias sorti en 2007 ;
 Broken, court métrage américain d'Harry Buerkle sorti en 2008 ;
 Broken, court métrage français de Joan Troude et Johanna Olombel sorti en 2012.

Télévision
 Broken (série télévisée) sorti en 2019 sur Netflix
 Broken (série télévisée britannique) sorti en 2017

Épisodes de série 

 , titre original de Toucher le fond et refaire surface, premier épisode de la saison 6 de Dr House ;
 , titre original du Jouet cassé, sixième épisode de la première saison Les Experts : Miami ;
 , titre original du Retour de la magie, premier épisode de la seconde saison dOnce Upon a Time.

 Littérature 

 , roman de Kelley Armstrong publié en 2006 ;
 , roman de Karin Slaughter publié en 2010.

 Musique 

 Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album du groupe sud-coréen MBLAQ sorti le  ;
 Broken, album de Nine Inch Nails sorti le  ;
 , album des Soulsavers sorti le .

 Chanson 

 , chanson du groupe 12 Stones présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Bad Religion présente sur l'album The Process of Belief sorti le  ;
 , chanson de Bruce Dickinson présente sur la compilation The Best of Bruce Dickinson sorti le  ;
 , single de  présent sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Elisa présente sur l'album  sorti le  ;
 , premier single de Gorillaz présente sur l'album Plastic Beach sorti le  ;
 , face B du single  de The Guess Who sorti le  ;

 , chanson de Jake Bugg présente sur l'album Jake Bugg sorti le  ;
 , chanson de Kate Ryan présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kelly Rowland présente sur l'album Ms. Kelly sorti le  ;
 , chanson de Leona Lewis présente sur l'album Echo sorti le  ;
 , chanson du groupe Lifehouse présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album The Black Album ;
 , chanson écrite par Robert Downey Jr. et Mark Hudson pour le générique de fin du film Kiss Kiss Bang Bang (2005). Elle est interprétée par Robert Downey Jr. ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe Seether présente sur l'album The Punisher sorti le  ;
 , chanson du groupe Sonata Arctica présente sur l'album Winterheart's Guild sorti le  ;
 , chanson de Stream of Passion présente sur l'album Darker Days sorti le  ;
 , chanson de Tears for Fears présente sur l'album Songs from the Big Chair sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 '', chanson de UNKLE présente sur l'album  sorti le .

 Toponyme 

 Broken Arch, arche naturelle du comté de Grand, dans l'Utah, aux États-Unis.
 

Hydronyme 
 La rivière Broken''', cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Voir aussi